Tapmukjauratj kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är samiskt och kan på svenska översättas med Öringtjärnen.

Tapmukjauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 733746-167158), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,24 ha)
Tapmukjauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 734957-166517), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,76 ha)
Tapmukjauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 735092-166505), sjö i Jokkmokks kommun,  (9,68 ha)
Tapmukjauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 735639-164637), sjö i Jokkmokks kommun,  (8,68 ha)
Tapmukjauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 742492-166333), sjö i Jokkmokks kommun,  (32,6 ha)
Tapmukjauratj (Jokkmokks socken, Lappland, 745887-164056), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,27 ha)
Tapmukjauratj (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (25,6 ha)

Se även
Tapmuk
Tapmukjaure
Öringtjärn
Öringstjärn

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn